Grande Fratello – capo di Oceania nel romanzo 1984 di George Orwell
 Grande Fratello – reality show che prende nome dal personaggio del romanzo di Orwell
 Il grande fratello (Le Grand Frère) – film del 1982 di Francis Girod

Pagine correlate 
Big Brother